Hard Promisess — четвёртый студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, изданный в 1981 году.

Об альбоме 
Изначально Hard Promisess планировалось назвать Benmont’s Revenge (ссылка на участника группы Бенмонта Тенча). Создание Hard Promisess, как и предыдущего альбома The Heartbreakers, не обошлось без разногласия Тома Петти с MCA Records. Лейбл собирался выпустить альбом с наценкой в 1 доллар к традиционной цене в 8.98, мотивируя это «звёздным статусом» группы. Музыкант выступил против такого подхода, подняв вопрос в печатных изданиях. Вскоре тема дошла до широких масс любителей музыки и руководство лейбла было вынуждено отступить.

Работа над Hard Promisess проходила в той же студии, где планировал начать запись сольного альбома Джон Леннон. Том с нетерпением ждал встречи с ним, но как раз в это время Леннон был убит. Чтобы воздать должное Джону, группа
поместила надпись «WE LOVE YOU JL» на все виниловые издания Hard Promises.

Альбом достиг 5-го места в Billboard 200, а синглы «A Woman in Love (It’s Not Me)», «Nightwatchman» и «The Waiting» заняли 5-е, 21-е и 1-е место соответственно в чарте Mainstream Rock. «A Woman in Love (It’s Not Me)» и «The Waiting» также достигли 79-й и 19-й строчки в Billboard Hot 100. В записи песни «Insider» приняла участие Стиви Никс из Fleetwood Mac.

Список композиций

Участники записи 
The Heartbreakers
 Том Петти — вокал, 12- и 6-струнные акустические и электрогитары, бас-гитара и электропианино (в «Something Big»)
 Майк Кэмпбелл — 12- и 6-струнные электрогитары, педальная арфа, аккордеон, фисгармония, бас-гитара
  — орган, фортепиано, бэк-вокал
  — бас-гитара
  — ударные, бэк-вокал
Приглашённые музыканты
  — перкуссия
  — бас-гитара (в «A Woman in Love»)
 Шэрон Келани — бэк-вокал (в «You Can Still Change Your Mind»)
 Алан Вайдель — фортепиано (в «Nightwatchman»)
 Стиви Никс — гармонический вокал (в «Insider»), бэк-вокал (в «You Can Still Change Your Mind»)

Положение в хит-парадах 
Годовые чарты:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альбом на сайте Тома Петти и The Heartbreakers 
 

Альбомы Tom Petty and the Heartbreakers
Альбомы, спродюсированные Томом Петти